

Codici 
 MOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mountain Village (Alaska) (Stati Uniti)

Persone
Mou, soprannome di José Mourinho – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
Erica Mou – cantautrice italiana

Altro 
Mou – tipo di caramella al latte